Натуральне число 1862
 1862 рік до нашої ери
 1862 рік нашої ери